Casa Militar (Portugal) — serviço de apoio ao Presidente da República Portuguesa na sua qualidade de Comandante Supremo das Forças Armadas
 Casa Militar (Brasil) — instituição destinada à proteção dos altos interesses do Estado, do governo e de seu povo
 Casa Militar (Distrito Federal)
 Casa Militar (Rio Grande do Sul)
 Casa Militar (São Paulo)

Desambiguações de política